Wu Jiang ist der Name folgender Flüsse:

 Wu Jiang (), Nebenfluss des Jangtsekiang 
 Wu Jiang (Le’an Jiang)  (), Oberlauf des Le’an Jiang
 Wu Jiang (Bei Jiang) (), Zufluss des Bei Jiang

Siehe auch:
 Wujiang